Михаил Предтеченский:
 Предтеченский, Михаил Рудольфович (род. 1957) — российский физик, академик.
 Предтеченский, Михаил Яковлевич (1833—1883) — российский священник и публицист.